Lavery ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Lavery (* 1945), britischer Historiker
 Bryony Lavery (* 1947), britischer Theater-, Fernseh- und Radioautorin
 Emmet Lavery (1902–1986), US-amerikanischer Dramatiker und Drehbuchautor
 Hazel Lavery (1880–1935), irisch-amerikanische High-Society-Lady
 James Lavery (* 1929), kanadischer Sprinter
 John Lavery (1856–1941), irischer Maler
 Nicola Lavery (* 1960), britische Skilangläuferin
 Philip Lavery (* 1990), irischer Radrennfahrer
 Tom Lavery (1911–1987), südafrikanischer Hürdenläufer und Sprinter
 Gibson Lavery, ein Pseudonym von Jenő Rejtő (1905–1943), ungarischer Schriftsteller